Colotes (beeldhouwer), een beeldhouwer
Colotes van Lampsacus, een Oud-Grieks filosoof
Colotes van Teos, een Oud-Grieks schilder